|-
| 11601 - ||  || 28 septembrie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 11602 Miryang ||  || 28 septembrie 1995 || Socorro || 
|-
| 11603 - || 1995 TF || 5 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 11604 Novigrad ||  || 21 octombrie 1995 ||  || K. Korlević, 
|-
| 11605 Ranfagni ||  || 19 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 11606 Almary ||  || 19 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 11607 - ||  || 16 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11608 ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11609 - || 1995 XT || 12 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11610 - ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11611 - || 1995 YQ || 18 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 11612 Obu ||  || 21 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 11613 ||  || 23 decembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11614 Istropolitana ||  || 14 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 11615 Naoya ||  || 13 ianuarie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 11616 - ||  || 26 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11617 ||  || 12 februarie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 11618 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 11619 ||  || 13 aprilie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 11620 Susanagordon ||  || 23 iulie 1996 ||  || , 
|-
| 11621 Duccio ||  || 15 august 1996 ||  || , 
|-
| 11622 Samuele ||  || 9 septembrie 1996 ||  || , 
|-
| 11623 Kagekatu ||  || 8 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 11624 - || 1996 UF || 16 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11625 Francelinda ||  || 20 octombrie 1996 ||  || , 
|-
| 11626 Church Stretton ||  || 8 noiembrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 11627 - ||  || 13 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11628 Katuhikoikeda ||  || 13 noiembrie 1996 || Moriyama || 
|-
| 11629 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 11630 ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 11631 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11632 - ||  || 3 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11633 - ||  || 2 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 11634 ||  || 12 decembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 11635 ||  || 6 decembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 11636 Pezinok ||  || 27 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 11637 Yangjiachi ||  || 24 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 11638 - || 1997 AH || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11639 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11640 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11641 ||  || 7 ianuarie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 11642 ||  || 13 ianuarie 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 11643 ||  || 8 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 11644 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11645 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11646 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11647 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11648 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11649 ||  || 29 ianuarie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 11650 - || 1997 CN || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11651 - || 1997 CY || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11652 Johnbrownlee ||  || 7 februarie 1997 ||  || , 
|-
| 11653 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11654 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11655 ||  || 7 februarie 1997 ||  || 
|-
| 11656 Lipno ||  || 6 martie 1997 || Kleť || , 
|-
| 11657 Antonhajduk ||  || 5 martie 1997 ||  || , 
|-
| 11658 ||  || 1 martie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 11659 - ||  || 10 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 11660 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 11661 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 11662 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 11663 - ||  || 7 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 11664 Kashiwagi ||  || 4 aprilie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
|  ||  || 14 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 11666 Bracker ||  || 29 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11667 Testa ||  || 19 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 11668 Balios ||  || 3 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 11669 Pascalscholl ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 11670 Fountain ||  || 6 ianuarie 1998 || Anderson Mesa || 
|-
| 11671 ||  || 21 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 11672 Cuney ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11673 Baur ||  || 26 ianuarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 11674 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11675 Billboyle ||  || 15 februarie 1998 ||  || 
|-
| 11676 - ||  || 6 februarie 1998 ||  || 
|-
| 11677 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11678 Brevard ||  || 25 februarie 1998 ||  || 
|-
| 11679 Brucebaker ||  || 25 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11680 - ||  || 24 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11681 Ortner ||  || 1 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 11682 Shiwaku ||  || 3 martie 1998 ||  || 
|-
| 11683 ||  || 22 martie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 11684 - ||  || 24 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 11685 Adamcurry ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11686 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11687 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11688 Amandugan ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11689 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11690 Carodulaney ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11691 Easterwood ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11692 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11693 Grantelliott ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11694 Esterhuysen ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11695 Mattei ||  || 22 martie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11696 Capen ||  || 22 martie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11697 Estrella ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11698 Fichtelman ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11699 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11700 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-